

Сканіатлес — місто, штат Нью-Йорк
 Сканіатлес — селище, штат Нью-Йорк